Denumirea de Vlahi se poate referi la:
 Vlahi, exonim pentru populațiile romanizate din Europa de Est;
 Vlahi, sat în regiunea Blagoevgrad, Bulgaria.